«Грбаль»  — черногорский футбольный клуб, базирующийся в городе Радановичи. Выступает во Второй лиге чемпионата Черногории. Основан в 1970 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Грбаль». Главным достижением клуба считается участие в Кубке Интертото 2008, в котором он дошёл до второго раунда.

Достижения 
 Чемпионат Черногории по футболу:
 Бронзовый призёр (1): 2006/2007
 Кубок Черногории по футболу:
 Финалист (1): 2016/2017

Известные футболисты 
 Илия Тучевич
 Дарко Бойович
 Иван Бошкович
 Предраг Кашчелан
 Игор Матич
 Душан Мичич
 Неманья Николич
 Илия Тучевич
 Бранислав Янкович

Известные тренеры 
 Миодраг Божович
 Саша Петрович
 Небойша Вигневич
 Звездан Милошевич

Ссылки 
Страница ФК Грбаль на uefa.com

Футбольные клубы Черногории
ФК «Грбаль»